Herrnsdorf ist der Name folgender Ortsteile in Deutschland:

 Herrnsdorf (Frensdorf), Ortsteil der Gemeinde Frensdorf im Landkreis Bamberg, Bayern
 Herrnsdorf (Limbach-Oberfrohna), Ortslage des Ortsteils Wolkenburg-Kaufungen der Stadt Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau, Sachsen

Herrnsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Herrnsdorf (* 1994), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hermsdorf